Бугимен ( и др.) — персонаж устрашения в сказках и притчах.

 Бука (бугимен) — персонаж, которым пугали непослушных детей.
 «И пришёл бука» () — рассказ Стивена Кинга, опубликован в 1978.
 Boogeyman — компьютерная игра, 2015. Пародирует Five Nights at Freddy's 4.

Фильмы и сериалы 
 «Бугимен» — кинофильм, 1980, США, реж. Улли Ломмель.
 «Бугимен 2» — кинофильм, 1983, США, реж. Улли Ломмель.
 «Возвращение Бугимена» — кинофильм, 1994, США, реж. Улли Ломмель.
 «Бугимен: Перерождение» — будущий фильм, США, реж. Улли Ломмель.
 «Бугимен» — короткометражный фильм, 1982, США, реж. Джеффри Широ.
 «Бугимен» — кинофильм, 2005; США, Новая Зеландия, Германия; реж. Стивен Кей.
 «Бугимен 2» — кинофильм, 2007, США, реж. Джефф Бетанкур. Продолжение фильма 2005 года.
 «Бугимен 3» — кинофильм, 2008, США, реж. Гэри Джонс. Продолжение фильмов 2005 и 2007 годов.
  — документальный фильм, 2008; Великобритания, США; реж. Стефан Форбс. О предвыборной тактике Ли Атуотера, использованной Джорджем Бушем-старшим на президентских выборах 1988 года.
 «Бугимен» () — телефильм, 2012, США, реж. Джеффри Скотт Ландо.
 The Boogieman — 5-й эпизод 3-го сезона телесериалa «Квантовый скачок» (1989—1993).
 Boogeyman — 20-й эпизод 1-го сезона телесериала «Меня зовут Эрл» (2005—2009).
 «Бугимен» — кинофильм, 2018; Марокко, Франция; реж. Талал Сельхами.
 «Бугимен» — будущий кинофильм, 2023; США, реж. Роб Сэвидж.

Персоналии

Реальные 
 Бугимен (Марти Райт; род. 1964) — американский рестлер.
 Бугимен — одно из прозвищ американского серийного убийцы Альберта Фиша (1870—1936).

Вымышленные 
 Бугимен — персонаж мультсериала «Настоящие охотники за привидениями» (1986—1992).
 Уги Буги () — персонаж мультфильма «Кошмар перед Рождеством» (1993).
 Бугимен (позже — Нексус) — персонаж телесериала «Зачарованные» (1998—2006).
 Кромешник или Бугимен — главный антагонист мультфильма «Хранители снов» (2012).
 Бугимен — название Пирамидоголового в компьютерной игре Silent Hill: Homecoming (2008).
 Бугимен - упоминание в фильме "Джон Уик", главный герой по прозвищу Баба Яга был тем, кого послали убить Бугимена.

В музыке 
 The Bogeyman — песня шведского гитариста Ингви Мальмстина с альбома Unleash the Fury (2005).
 Boogie Man — песня английского джазмена .
 Bogey Man — песня Джона Энтвисла (1978) с альбома Music from Van-Pires (2000).
 Boogie Man — песня группы AC/DC с альбома Ballbreaker (1995).
 The Boogieman — песня рэпера Tech N9ne с альбома All 6’s and 7’s (2011).
 The Bogeyman — песня группы Caliban с альбома I Am Nemesis (2012).
 Boogeyman — песня группы Johnny Hollow с альбома Dirty Hands (2008).
 Boogeyman — песня группы Motörhead с альбома Rock 'n' Roll (1987).
 Boogeyman — песня группы King 810 с альбома Memoirs Of A Murderer (2014).
 Boogeyman — песня группы Dead Posey с альбома Freak Show (2018).
Boogeyman — песня группы Nitrogods с альбома Roadkill BBQ (2017).
Boogeyman — песня группы Velial Squad с альбома Black Mass III (2020)

См. также 
 Boogerman: A Pick and Flick Adventure — видеоигра для Sega Mega Drive (1994) и Super NES (1995).

Примечания